Les jeux sont faits, film français de Jean de Marguenat sorti en 1932 ;
 Les jeux sont faits, roman policier de Richard Austin Freeman publié en 1937 ;
 Les jeux sont faits, scénario de Jean-Paul Sartre publié en 1947 ;
 Les jeux sont faits, film français de Jean Delannoy sorti en 1947 ;
 Les jeux sont faits, trente-cinquième épisode de la saison 2 de Code Lyoko diffusé en 2005 ; 
 Les jeux sont faits (Games), neuvième épisode de la saison 4 de Dr House diffusé en 2007.

Voir aussi